Дэниел Джеймс Каллум Блу (; род. 19 августа 1977 года, Лондон, Англия, Великобритания) — английский актёр, наиболее известный ролями Мэйсона в «Мёртвых, как я», друга короля сэра Энтони Найверта в «Тюдорах» и майора Зода в «Тайнах Смолвиля».

Биография 
Каллум Блу родился в Лондоне, имеет трёх сестёр. Учился в Mountview Theatre School в Лондоне.

Фильмография

Примечания

Ссылки